Sousa Coutinho é um apelido de família da onomástica da língua portuguesa. Na Wikipédia pode referir-se a:

 Aires Pinto de Sousa Coutinho (século XIX) - administrador colonial português, capitão-general dos Açores.
 Domingos António de Sousa Coutinho (1760-1833) - diplomata e político português.
 Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho (1726-1780) - militar e administrador colonial português.
 Luís Pereira da Nóbrega Sousa Coutinho (1760-1826) - político brasileiro, primeiro presidente da Câmara dos Deputados do Brasil.
 Luís Pinto de Sousa Coutinho, visconde de Balsemão (1735-1804) - político português.
 Manuel de Sousa Coutinho, conhecido como Frei Luís de Sousa (1555-1632) - sacerdote, escritor e administrador colonial. português.
 Rodrigo Domingos de Sousa Coutinho, conde de Linhares (1755-1812) - militar e político português

Ver também
Conde de Linhares

Desambiguações de sobrenomes